Bei den Commonwealth Games 2018 in Gold Coast, Australien, fand vom 5. bis 15. April 2018 im Basketball jeweils ein Wettbewerb der Frauen und der Männer statt. Es gab insgesamt drei Austragungsorte: das Townsville Entertainment and Convention Centre in Townsville, das Cairns Convention Centre in Cairns und das Gold Coast Convention and Exhibition Centre in Gold Coast.

Im beiden Wettbewerben starteten jeweils acht Mannschaften, die in zwei Vierergruppen aufgeteilt wurden. Die Gruppenersten und -zweiten der Gruppe A qualifizierten sich direkt für das Halbfinale. Die Gruppenersten und -zweiten von Gruppe B und die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe B bestritten die Viertelfinalbegegnungen. Beide Goldmedaillen gingen an den Gastgeber aus Australien. Bei den Männern setzten sich die Australier gegen Kanada durch, bei den Frauen gegen England. Bronze ging in beiden Wettbewerben an Neuseeland.

Männer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Frauen

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (englisch)

Einzelnachweise 

Basketball
2018
Basketballwettbewerb in Australien